Список ультра-піків Аляски — це список всіх 65-ти «ультра-піків» штату Аляска, що у Сполучених Штатах Америки з відносною висотою () 1500 м і більше.

Крім ультра-піків, розрізняють, ще «значні піки», що мають принаймні 500 м відносної висоти (самостійні вершини) та «істотні або показні піки», що мають принаймні 100 м відносної висоти (несамостійні вершини).

Визначення 
Вершину гори або пагорба можна представити трьома основними значеннями (характеристиками):
 Топографічна висота — абсолютна висота вершини, вимірює її висоту над геодезичним рівнем моря.
 Топографічна відносна висота вершини — показник того, наскільки висота вершини піднімається над його околицями
 Топографічна ізоляція (або радіус домінування) гори — вимірює відстань, на якій лежить вершина, до найближчої рівної або більшої висоти.

Деналі — це лише одна з трьох вершин на Землі з відносною висотою більш ніж 6000 метрів. Відносна висота чотирьох вершин Аляски перевищує 3500 метри, шести — більше 3000 метрів, 10 — більше 2500 метрів, 26 — більше 2000 метрів. Наступні 65 найвидатніших вершин мають відносну висоту понад 1500 метрів.

Ультра-піки 

Із 128-ми ультра-піків США, наступні 65, або більше половини, розташовані на Алясці. Чотири з цих піків лежать на міжнародному кордоні з територією Юкон, а два — на міжнародному кордоні з Британською Колумбією (Канада).

Галерея

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 

 United States Geological Survey (USGS) 
 Geographic Names Information System @ USGS 
 United States National Geodetic Survey (NGS) 
 Geodetic Glossary @ NGS 
 NGVD 29 to NAVD 88 online elevation converter @ NGS 
 Survey Marks and Datasheets @ NGS 
 United States National Park Service (NPS) 
 Highest Alaskan Summits @ NPS 
 Bivouac.com 
 Peakbagger.com 
 Peaklist.org 
 Peakware.com 
 Summitpost.org 

Гори Аляски
Аляска
 
Аляска